csoport, algebrai struktúra a matematikában
 csoport, galaxiscsoport, egymáshoz közeli galaxisok (nagyjából ötven darabig) a csillagászatban
 csoport, szociológiai csoport, egy kultúra vagy egy társadalom részhalmaza
 csoport, pszichológiai csoport, egymáshoz közel álló, kölcsönös függőségben levő emberek csoportja
 csoport, kémiai csoport, a periódusos rendszer egy oszlopában elhelyezkedő kémiai elemek
 csoport két vagy több olyan, egymástól kölcsönös függésben és interakcióban álló egyén, akik valamilyen cél érdekében közösen cselekszenek vagy együttműködnek